

Anno 
 349 o 349 a.C.

Codici 
 349 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ageo, nella prefettura di Saitama, in Giappone

Matematica 
 349 – numero